Змагання з плавання на 100 метрів батерфляєм серед жінок на Олімпіаді 2016 року відбулися 6 і 7 серпня на Олімпійському водному стадіоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад 
Час місцевий (UTC−3)

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

100 метрів батерфляєм (жінки)